Jacob Muller (kopersnijder) (±1571-1628), Nederlands kopersnijder.
 Jacob Muller (componist) (1889-1980), Nederlands componist.